Allan Dykstra – giocatore di baseball statunitense
 Bob Dykstra – cestista statunitense
 John Dykstra – effettista statunitense
 Kenny Dykstra – wrestler statunitense